Шилкан — топоним на территории Российской Федерации.

 Шилкан — мыс на северном побережье Охотского моря. Расположен в Хабаровском крае.
 Шилкан — полуостров на северном побережье Охотского моря. Расположен в Хабаровском крае.
 Шилкан — бухта на северном побережье Охотского моря. Расположена в Хабаровском крае.
 Шилкан — упразднённый посёлок в Хабаровском крае.
 Шилкан — река, впадает в бухту Лошадиная Охотского моря. . Расположена в Хабаровском крае.